Сущеня — белорусская фамилия.

 Известные носители
 Сущеня, Григорий Павлович (1918—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Сущеня, Леонид Михайлович (1929—2015) — советский и белорусский зоолог, гидробиолог, академик Национальной академии наук Беларуси.